La Serie A1 maschile FIPAV 1985-86 fu la 41ª edizione della manifestazione organizzata dalla FIPAV. La regular season si svolse tra il 26 ottobre 1985 e il 15 marzo 1986.

Regolamento
Le 12 squadre partecipanti disputarono un girone unico con partite di andata e ritorno, cui fecero seguito i play-off scudetto, ai quali presero parte dagli ottavi le squadre classificate al 7° e all'8º posto assieme alle prime due classificate della Serie A2 e dai quarti le prime sei classificate al termine della regular season. Le squadre classificate all'11º e al 12º posto furono direttamente retrocesse in A2, mentre la 9ª e la 10ª furono ammesse agli spareggi contro le seconde e le terze dell'A2.

Avvenimenti
L'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo fu fissato per il 26 ottobre, con la prima giornata. Il girone d'andata terminò poi l'11 gennaio.

Il girone di ritorno iniziò il 25 gennaio. La regular season terminò poi sabato 15 marzo.

I play-off per l'assegnazione dello scudetto presero il via il 16 aprile e si conclusero il 27 maggio con l'affermazione della Panini Modena sulla Tartarini Bologna. La Cromochim Santa Croce e la Interedile Chieti retrocessero direttamente, mentre la Belunga Belluno e la Di.Po. Vimercate furono costrette agli spareggi.

Le squadre partecipanti
Le squadre partecipanti furono 12: la Tartarini Bologna era campione uscente, mentre la Di.Po. Vimercate e la Adovos Ugento erano le neopromosse dalla Serie A2. Alla rinuncia di Asti sopperì il ripescaggio della Ciesse Padova.

Classifica

Risultati

Tabellone

Calendario

Play-off Scudetto

Fonti
 

Pallavolo nel 1985
Pallavolo nel 1986
 1985-1986